De EHF Champions Trophy (IHF Supercup tussen 1979 en 1983 en later EHF Supercup tussen 1996 en 2007) was een officieel clubcompetitie van het Europese Handbalfederatie, die tot 2008 bestond.

Kwalificatie eisen 
Om je te kunnen kwalificeren voor de EHF Champions Trophy moest je de EHF Champions League, EHF Cup Winners’ Cup, EHF Cup of de EHF Challenge Cup winnen.

Winnaars

Heren

IHF SuperCup (1979 - 1983)

EHF Champions Trophy (1996 - 2008)

Statistieke

Dames

Statistieke

Zie ook 

 EHF Champions League
 EHF Cup Winners’ Cup
 EHF European League (voorheen IHF Cup en EHF Cup)
 EHF European Cup (voorheen City Cup en Challenge Cup)

Externe links 

  Homepage EHF

Europese handbalcompetitie
Handbalwedstrijd